Zpátky do školy může být:
 Zpátky do školy (film, 1986) (též Návrat do školy) – americký film Alana Mettera z roku 1986
 Zpátky do školy (film, 2005) – americký film Marcose Siegy z roku 2005
 Zpátky do školy (seriál) – americký televizní seriál z let 2009–2015